Die 52. Tischtennisweltmeisterschaft fand vom 21. bis 27. Mai 2007 in Zagreb statt. Zagreb erhielt im März 2004 von den Teilnehmern des Annual General Meeting der International Table Tennis Federation (ITTF) den Vorzug gegenüber Stockholm. Zuvor hatten bereits Chicago und Jeju-do ihre Bewerbung zurückgezogen.

Der kroatischen Hauptstadt kam die Ausrichtung der Tischtennis-Europameisterschaft 2002 zugute. Kroatien war damit zum ersten Mal Ausrichter der Tischtennisweltmeisterschaft.

Abschneiden der Deutschen 
Die Spieler wurden von Bundestrainer Richard Prause betreut, Jörg Bitzigeio war Trainer der Damen.

Herreneinzel 
Timo Boll besiegte im Achtelfinale den Griechen Kalinikos Kreanga, schied danach aber gegen Ryu Seung-min aus. Zuvor hatte er gegen Thiago Monteiro (Brasilien), Robert Svensson (Schweden) und gegen Lin Ju (Dominikanische Republik) gewonnen.

Patrick Baum verlor in der ersten Runde gegen Liu Song (Argentinien, chinesischer Abstammung).

Jörg Roßkopf kam eine Runde weiter, indem er Erik Illas (Slowenien) besiegte, und schied dann gegen Yo Kan (Japan) aus.

Für Dimitrij Ovtcharov war der Erste der Weltrangliste Ma Lin (China) Endstation. Zuvor hatte er Daniel Gorak (Polen) ausgeschaltet.

Bastian Steger unterlag Wang Hao (China) nach Siegen über Peter-Paul Pradeeban (Kanada) und Yang Zi (Singapur).

Süß besiegte Tiago Apolónia (Portugal) und Cheung Yuk (Hongkong) und verlor dann gegen Ma Long (China).

Thomas Keinath hat inzwischen die slowakische Staatsbürgerschaft und trat für die Slowakei an. Er schied in der ersten Runde gegen den Ungarn Peter Fazekas aus. Auch im Doppel mit dem Slowaken Peter Sereda verlor er sofort gegen Zoran Primorac/Tan Ruiwu (Kroatien).

Herrendoppel 
Boll/Süß erreichten die Runde der letzten Acht, wo sie gegen die Taiwaner Chiang Peng-Lung/Chang Yen-Shu ausschieden. Zuvor hatten sie sich gegen Safa Avci/Irfan Tavukcuoglu (Türkei), Antonín Gavlas/Petr Korbel (Tschechien) und Zoran Primorac/Tan Ruiva (Kroatien) durchgesetzt.

Baum/Ovtcharov gewannen gegen die Dänen Christian Larsen/Pedersen und scheiterten in Runde 2 an Hao Shuai/Ma Long (China).

Roßkopf/Steger verloren nach dem Sieg über Sas Lasan/Jan Zibrat (Slowenien) in der zweiten Runde gegen die Polen Lucjan Błaszczyk/Wang Zeng Yi.

Dameneinzel 
Nicole Struse scheiterte unter den letzten 32 an Guo Yan (China). Zuvor hatte sie gegen Julia Necula (Rumänien) und Kim Jung Hyun (Südkorea) gesiegt.

Wu Jiaduo kam nach Siegen gegen Tatiana Sorochinskaya (Ukraine) und Xu Jie (Polen) auch unter die letzten 32, wo sie gegen die spätere Weltmeisterin Guo Yue (China) verlor.

Kristin Silbereisen schied in der ersten Runde gegen Pan-Li Chun (Taiwan) aus, ebenso wie Zhenqi Barthel gegen Hiura Reiko (Japan).

Elke Wosik überstand Runde 1 gegen Fabiola Ramos (Venezuela) und unterlag danach gegen Wu Xue (Dominikanische Republik).

Damendoppel 
Struse/Barthel erreichten nach Siegen über Ekaterina Levina/Saida Makhmudova (Usbekistan), Viktoria Pavlowitch/Tatsiana Kostromina (Belarus) und Lin Ling/Lau Sui Fei (Hongkong) das Viertelfinale. Hier war das Doppel Li Jia Wei/Wang Yuegu (Singapur) Endstation.

Wosik/Wu Jiaduo verloren sofort gegen die Griechinnen Christina Fili/Ekaterina Ntoulaki.

Mixed 
Steger/Silbereisen wurden im ersten Spiel von Bartosz Such/Marta Golota (Polen) ausgeschaltet.

Süß/Wosik gewannen zunächst gegen Segun Toriola/Olufunke Oshonaike (Nigeria) und danach überraschend gegen die Chinesen Zhang Yike/Yao Yun, schieden aber in der nächsten Runde gegen Joo Se-hyuk/Park Mi-young (Korea) aus.

Ovtcharov/Barthel kamen gegen Žolt Pete/Eva Tapai (Serbien) weiter, verloren danach aber gegen die Japaner Seiya Kishikawa/Ai Fukuhara.

Baum/Wu Jiaduo überstanden Runde 1 gegen Kestutis Zeimys/Inga Kardauskaite (Litauen), um dann gegen Lei Zhenhua/Ding Ning (China) auszuscheiden.

Wissenswertes 
 Wladimir Samsonow erhält den Richard Bergmann Fair Play Award, weil er im Spiel gegen Ma Lin eine Fehlentscheidung des Schiedsrichters zu seinen Gunsten korrigierte, indem er einen Ball absichtlich ins Netz schlug. Samsonow verlor diese Partie.
 Dem deutschen TT-Funktionär Hans-Jürgen Haase wird der ITTF Merit Award verliehen, womit seine Verdienste um den Tischtennissport gewürdigt werden.
 Philatelie: Die Post von Kroatien würdigte diese Tischtennisweltmeisterschaft mit einem Postwertzeichen am 21. Mai 2007 (Michel-Katalog Nr. 812) in einer Auflage von 200.000 Stück, das in Kleinbogen zu 9 Marken und dem Logo der WM gedruckt wurde. Dazu gab es einen Ersttagssonderstempel von Zagreb und ein Sonderstempel in Zagreb zum Finale am 27. Mai 2007. In  Jinan () / Volksrepublik China erschien am 28. Mai 2007 ein Sonderstempel zum Sieg aller fünf Titel durch chinesische Tischtennis-Sportler.

Ergebnisse

Medaillenspiegel

Literatur 
 Zeitschrift tischtennis, 2007/6 S. 8–36 + S. 40–41

Einzelnachweise

Weblinks 
 Eintrag in ITTF-Datenbank
 ITTF-Bericht (englisch) (abgerufen am 5. Juni 2011)

2007
Tischtennisveranstaltung 2007
Sportveranstaltung in Zagreb
Weltmeisterschaft 2007